L'espressione Governo dell'Unione Sovietica () indica gli organi che, in diversi periodi, hanno detenuto il potere esecutivo e amministrativo in URSS:

Consiglio dei commissari del popolo dell'URSS (1922-1938)
Consiglio dei ministri dell'URSS (1938-1991)
Gabinetto dei ministri dell'URSS (1991)